Jermolajew oder Jermolajewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Jermolajewa (* 1930), sowjetische Leichtathletin

 Jelisaweta Alexandrowna Jermolajewa (* 1935), sowjetische Mittelstreckenläuferin
 Ljubow Jewgenjewna Jermolajewa (* 1975), russische Biathletin
 Michail Michailowitsch Jermolajew (1905–1991), sowjetischer Geologe, Polarforscher und Hochschullehrer
 Wadim Leonidowitsch Jermolajew (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Wera Michailowna Jermolajewa (1893–1937), russische Malerin
 Wladimir Grigorjewitsch Jermolajew (1909–1944), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur

Siehe auch:
 Jermolajew Jer-2, Langstreckenbomber
 Jermoljew